{{Infobox Bande dessinée
 | charte               = histoire
 | titre                = Le Livre mauve
 | titre original       =
 | titre autre          = 
 | série                = Tif et Tondu
 | numéro               = 21
 | image                = 
 | légende              = 
 | dessin               = 
 | scénario             = 
 | auteur               = Fernand Dineur
 | couleur              = 
 | assistant            = 
 | genre                = 
 | thèmes               = 
 | personnages          = 
 | lieu                 = 
 | époque               = 
 | langue               = Français
 | pays                 = 
 | éditeur              = 
 | collection           = 
 | prépublication       = Héroïc-Albums
 | première publication =  dHéroïc-Albums | support              = 
 | périodicité          = 
 | ISBN                 = 
 | nombre de pages      = 
 | nombre d'albums      = 
 | adaptation           = 
 | album précédent      = 
 | album suivant        =
 | divers               =  
}}Le Livre mauve est la vingtième-et-unième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans le  dHéroïc-Albums.

Univers

Résumé 
Après leurs aventures en Chine, à Macao et en mer, Tif et Tondu débarquent en Corée, que les troupes américaines sont en train d'évacuer. Mais avant cela, un officier du renseignement leur demande un service : comme ils sont encore inconnus dans le pays, peut-être pourraient-ils, eux, trouver un livre de couleur mauve, dans lequel sont consignés des noms de criminels de guerre japonais. Ce livre appartient à un nommé Che-Mafou, mais celui-ci a disparu et 33 agents sont morts en le cherchant.

Tif et Tondu réalisent vite qu'on cherche à les intimider et qu'un marchand ambulant les surveille. Ils font croire qu'ils vont s'embarquer pour le Japon, mais se déguisent en marins pour disparaître. Cela ne suffit pas, mais dans leur fuite, ils assistent à l'exécution nocturne par noyade de leur espion, coupable de s'être laissé tromper. L'homme, sauvé in extremis, dénonce par vengeance un chef de bande nommé Matong, qui détient Che-Mafou dans son salon de thé du village côtier de Hion-Foung.

Tif et Tondu cherchent donc à s'embarquer pour Hion-Foung, et coup de chance, un navire passe qui les prend comme complément d'équipage (Tondu est marin). Tif se voit chargé de porter ses repas à un passager important, un Japonais nommé Fi-Fo, que le cuisinier a en réalité reconnu comme le comte Ho-Li-Fan, un homme d’État du Japon militariste.

Convaincus de tenir une bonne piste, Tif et Tondu suivent Fi-Fo à Hiong-Foun, mais ce dernier les a démasqués et ils sont capturés par Matong. Dans leur geôle gît également Che-Mafou, mourant, qui a juste le temps de leur révéler la cachette du livre mauve.

Reste à s'évader… Heureusement, le village vient justement de se révolter contre la tyrannie de Matong. Tif et Tondu trouvent le livre dans une statue truquée, et le ramènent à leur commanditaire incrédule.

Personnages 
 Tif et Tondu
 L'officier de renseignement américain
 L'espion déguisé en marchand
 Le capitaine du navire marchand
 Fi-Fo, alias Ho-Li-Fan
 Matong
 Trois membres d'une société secrète en rébellion

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Héroïc-Albums
Histoire publiée pour la première fois en 1949